Het ATP-toernooi van Cincinnati 2021 (met de officiële naam Western & Southern Open) werd van 16 tot en met 22 augustus 2021 gespeeld. De wedstrijden werden gespeeld op de hardcourtbanen van het Lindner Family Tennis Center.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 
 
 
 

Cincinnati
ATP-toernooi van Cincinnati